Бранилац титуле, Роџер Федерер, изгубио је у финалу од Рафаела Надала резултатом 4:6, 6:7(5:7)

Носиоци 
Првих осам носилаца су слободни у првом колу.

<ol start="1">
  Роџер Федерер (финале)
  Рафаел Надал (побједник)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Робин Седерлинг (друго коло)
  Енди Родик (повукао се због стомачног вируса)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло, повукао се)
  Марин Чилић ''(треће коло)

<li> Давид Ферер (полуфинале)
<li> Михаил Јужни (друго коло)
<li> Томаш Бердих (повукао се због повреде десног кука)
<li> Гаел Монфис (четвртфинале)
<li> Џон Изнер (треће коло)
<li> Сем Квери (прво коло)
<li> Станислас Вавринка (треће коло)
<li> Томас Белучи (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2010.